Вокала има више значења:
 Округ Вокала (Флорида)
 Вокала (Северна Каролина)